Unter einer Gravimetrischen Analyse versteht man

 Eine Methode zur Vermessung des lokalen Schwerefeldes der Erde. Siehe dazu:  Gravimetrie
 Ein quantitatives Analyseverfahren, bei dem die Messung der Stoffmenge auf der Bestimmung der Massen beruht. Siehe dazu:  Gravimetrie (Chemie)